Cesta je lahko:

 Cesta, infrastrukturni objekt
 Cesta, roman Cormaca McCarthyja
 Cesta, glasbeni album Vlada Kreslina
 Cesta, film Federica Fellinija iz leta 1954
 Cesta, film Jevgenija Leonova iz leta 1955
 Cesta, film Johna Hillcoata iz leta 2009

ime več naselij v Sloveniji:

Cesta, občina Ajdovščina
Cesta, občina Dobrepolje
Cesta, občina Krško
Cesta, občina Trebnje
Ptujska Cesta, občina Gornja Radgona